Személynevek
Stuart Mária (1542–1587) I. Mária néven skót királynő, V. (Stuart) Jakab skót király lánya
Stuart Mária (1631–1660) orániai hercegné, I. (Stuart) Károly angol és skót király lánya
Stuart Mária (1662–1694) II. Mária néven angol és skót királynő, II./VII. (Stuart) Jakab angol és skót király idősebbik lánya

Irodalmi művek címei
Stuart Mária, Friedrich Schiller drámája I. (Stuart) Mária skót királynőről, melyet 1800-ban mutattak be
Stuart Mária, Stefan Zweig 1935-ben megjelent regénye, eredeti címe: Maria Stuart.
Opera
Stuart Mária, Gaetano Donizetti operája Friedrich Schiller drámája nyomán I. (Stuart) Mária skót királynőről, melyet 1835-ben mutattak be